Lipie Góry ist der Name folgender Orte:

 Lipie Góry (Babiak) (dt. Lindenberg, Liebguhren) in der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 Lipie Góry (Strzelce Krajeńskie) (dt. Mansfelde) in der polnischen Woiwodschaft Lebus